Inquietudine (Dollar) – film svedese del 1938
 Dollar – cittadina del Clackmannanshire (Regno Unito)
 Dollar – gruppo musicale britannico
 Dollaro

Musica 
 Dollar – singolo di Becky G del 2019

Pagine correlate 
$ (disambigua)

Altri progetti